Taft puede referirse a:

Personas 

 William Howard Taft, el vigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos;
 Alphonso Taft, fiscal general y secretario de guerra de los Estados Unidos, cofundador de Skull and Bones, padre del presidente Taft;
Robert A. Taft, un senador de los Estados Unidos por el Partido Republicano;
Lorado Taft, un escultor, escritor y profesor estadounidense;
Kevin Taft, político canadiense.

Lugares
Irán
Taft, un pueblo en la provincia de Fars;
Taft, una ciudad en la provincia de Yazd;

Filipinas
Taft, un municipio de cuarta clases en la provincia de Samar oriental;

Estados Unidos
 Taft, una ciudad ubicada en el condado de Kern, California;
 Taft, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Orange, Florida;
 Taft, un área no incorporada ubicada en el condado de Owsley, Kentucky;
 Taft, un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de St. Charles, Luisiana;
 Taft, un área no incorporada ubicada en el condado de Saint Louis, Minnesota;
 Taft, un pueblo fantasma en el condado de Mineral, Montana;
 Taft, un pueblo ubicado en el condado de Muskogee, Oklahoma;
 Taft, un área no incorporada ubicada en el condado de Lincoln, Tennessee
 Taft, una ciudad ubicada en el condado de San Patricio, Texas;
 Taft, un área no incorporada ubicada en el condado de Lancaster, Virginia; o
 Taft, un pueblo ubicado en el condado de Taylor, Wisconsin.